Појам Подребер се може односити на:

 Подребер (Семич), насељено место у општини Семич, Република Словенија
 Подребер (Доброва-Полхов Градец), насељено место у општини Доброва-Полхов Градец, Република Словенија;